Amorges, rei dels sakes (sacae), branca dels escites.
 Amorges de Cària (sàtrapa).
 Amorges de Cària (pretendent).
 Amorges (rei), governà en temps de Darios I el Gran (521-486 aC).
 Amorges (general), general persa del temps de Darios I el Gran.